Natalie Horler
 Sacha Horler

Veja também 
 Holler

Desambiguação